Il singolare del torneo di tennis Belgian Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Kathy Horvath che ha battuto in finale Bettina Bunge 6-1, 7-6.

Teste di serie

 Manuela Maleeva (primo turno)
 Bettina Bunge (finale)
 Nathalie Herreman (semifinali)
 Mariana Pérez-Roldán (secondo turno)

 Laura Garrone (semifinali)
 Isabel Cueto (quarti di finale)
 Kathy Horvath (campionessa)
 Angelika Kanellopoulou (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belgian Open 1987